Cyril Jackson est un nom pouvant désigner:

  (1746-1819), prêtre et doyen de Christ Church, Oxford ;
  (1863-1924), éducateur australien ;
 Cyril Jackson (1903-1988), astronome sud-africain.